Фрезе, Александр:
 Фрезе, Александр Александрович (1840—1918) — генерал от инфантерии, кавалер ордена Святого Георгия 4 класса.
 Фрезе, Александр Ермолаевич (1803—1872) — горный инженер, первооткрыватель золотых приисков на Алтае, кавалер орденов Св. Станислава, Св. Анны и Св. Владимира.